Quest (komputery) – w grach komputerowych pojedynczy fragment fabuły
 Quest (turystyka) – rodzaj zadania z narracją jako forma zwiedzania miejsc
 Quest (kosmonautyka) – amerykański komponent Międzynarodowej Stacji Kosmicznej
 Quest (film) – amerykański film przygodowy z 1996 roku
 Quest (zespół muzyczny) – polski zespół disco polo

Zobacz też 
 Jonny Quest (film animowany) – amerykański serial animowany studia Hanna-Barbera, emitowany w latach 1964-1965 oraz w 1986
 Quest Europe (film) – międzynarodowy festiwal filmowy w Zielonej Górze
 Nissan Quest (motoryzacja) – samochód osobowy japońskiej firmy Nissan
 Yukon Quest (wyścig) –  północnoamerykański międzynarodowy wyścig psich zaprzęgów odbywający się corocznie w lutym
 Warhammer Quest (gry) – jeden ze starszych przedstawicieli rodziny figurkowych systemów gier firmy Games Workshop
 QuesTV – polskojęzyczna tematyczna stacja telewizyjna nadawana w latach 1998-2000